Saint-Maixant (Creuse)
Saint-Maixant (Gironde)
Saint-Maixent-de-Beugné, Deux-Sèvres
Saint-Maixent-l'École, Deux-Sèvres
Saint-Maixent-sur-Vie, Vendée